Падовский сельсовет

Липецкая область 
 Падовский сельсовет Липецкого района

Самарская область 
 Падовский сельсовет Пестравского района (преобразован в конце 1990-х в волость)

Саратовская область 
 Падовский сельсовет Балашовского района (преобразован в конце 1990-х в округа)